Christoffer Norre (né le  à Charlottenlund) est un joueur de hockey sur glace danois.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière professionnelle durant la saison 2007-2008 avec le Rungsted IK, dans le championnat du Danemark.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || North Stars de Traverse de City || NAHL ||23 ||0 ||1 ||1 ||26 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2006-2007 || Rungsted IK/Herlev Hornets 2 || 1. Division ||15 ||1 ||3 ||4 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Rungsted IK/Hvidovre 2 || 1. Division ||2 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Rungsted IK || AL-Bank ligaen ||8 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Rungsted IK || AL-Bank ligaen ||38 ||0 ||0 ||0 ||12 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2008-2009 || Gladsaxe SF/Rungsted IK 2 || 1. Division ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 || Rungsted IK || AL-Bank ligaen ||32 ||2 ||7 ||9 ||36 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2010-2011 || Odense IK || AL-Bank ligaen || 39|| 0|| 0|| 0|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Odense IK 2 || 1. Division || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 || Herlev Hornets || AL-Bank ligaen || 31|| 0|| 1|| 1|| 28|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2012-2013 || Herlev Hornets 2 || 1. Division || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Gentofte Stars || 1. Division || 26|| 4|| 4|| 8|| 30|| 11|| 1|| 2|| 3|| 8

Notes et références 

Naissance en janvier 1989
Joueur danois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Odense IK
Joueur du Rungsted Ishockey
Joueur du Gladsaxe SF
Joueur des Herlev Hornets